Коц (, , ) — фамилия. Известные носители:

 Коц, Александр Игоревич (род. 1978) — российский военный журналист.
 Коц, Аркадий Яковлевич (1872—1943) — русский поэт и переводчик.
 Коц, Джон (1919—1999) — американский баскетболист.
 Коц, Елена Семёновна (1880—1967) — русская и советская переводчица, публицист, правовед, архивист и библиограф.
 Коц, Игорь Александрович (род. 1956) — советский и российский журналист.
 Коц, Иоганнес (1843—1918) — немецкий шахматный композитор.
 Коц, Йозеф (1897—1976) — люксембургский футболист.
 Коц, Олег Владимирович (род. 1983) — белорусский актёр, режиссёр.
 Коц, Роджер (1682—1716) — английский математик и философ.
 Коц, Роман Николаевич (род. 1984) — украинский футболист.
 Коц, Самуил Борисович (1930—2010) — американский математик, статистик, переводчик.
 Коц, Юрий Исаакович (1933—2001) — украинский, советский, шахматист.

Другое 
 Коц (плащ) — древнерусский княжеский плащ